Kerajaan Djipang
 Jipang (Bantarkawung)
 Jipang (Cepu)
 Jipang (Karanglewas)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing